Дэвид Келли (; , Дублин, Ирландия — ) — ирландский актёр, наиболее известен ролями в фильмах «Чарли и шоколадная фабрика», «Костолом» и «Звёздная пыль».

Биография 
Родился в семье католиков, поэтому своё образование получил в местной дублинской католической школе для мальчиков. Свою актерскую карьеру начал с 8 лет, участвуя в спектаклях в одном из театров Дублина. Играл в множестве пьес, начиная от Сэмюэла Беккета и заканчивая Уильямом Шекспиром. В 1950-х стал сниматься в кино и на телевидении. Обладатель нескольких престижных кинонаград Ирландии. Скончался 12 февраля 2012 года. Был женат на актрисе Лори Мортон, имел двух детей: сына Дэвида и дочь Мириам.

Избранная фильмография

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения